Blackburn Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Blackburn Hill (Florida)
 Blackburn Hill (Ohio)